

Anno 
 253 o 253 a.C.

Codici 
 253 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio radioastronomico Goldstone DSS 14, di Fort Irwin, nel deserto del Mojave, in Arizona

Matematica 
253 – numero